Himmelsberga kan syfta på:

 Himmelsberga, Kungsör – en småort i Kungsörs kommun
 Himmelsberga, Öland – en by i Långlöts socken, Öland, numera Ölands museum